Nemmin ist der deutsche Name von zwei Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Nemmin, ehemals im Kreis Neustettin, Ortschaft in der Gmina Borne Sulinowo; siehe: Uniemino
 Nemmin, ehemals im Kreis Schivelbein, Ortschaft in der Gmina Świdwin; siehe: Niemierzyno (Świdwin)